Sery (Ardennes)
 Sery (Yonne)
ook:
Séry-lès-Mézières, Aisne 
Séry-Magneval, Oise